La Carroja o sa Carroja (amb la variant Carrotja) és el nom de diversos llocs. És la contracció de casa roja.
 La Carroja, vila valenciana de la Vall de Gallinera.
 Basílica de la Carroja, basílica paleocristiana situada dins el nucli urbà de Portocristo i dins l'antiga possessió de la Carroja.
 Necròpolis de la Carroja, necròpolis d'època talaiòtica i romana situada dins el nucli urbà de les Salines i dins l'antiga possessió de la Carroja.